

Antropologia 
 Piscataway – gruppo etnico di nativi americani

Geografia 
 Stati Uniti d'America
 Piscataway – comunità non incorporata della Contea di Prince George's, Maryland
 Piscataway – township della Contea di Middlesex, New Jersey

Altro 
 Lingua piscataway (codice ISO 639-3 psy)